Nestle puede referirse a:

 Nestlé, la mayor compañía agroalimentaria del mundo por volumen de ingresos.

o bien a alguna de las siguientes personas:

 Henri Nestlé (1814–1890, llamado hasta 1839 Heinrich Nestle), empresario e industrial suizo.
 Wilhelm Nestle (1865–1959), filólogo clásico alemán.
 Eberhard Nestle (1851–1913), teólogo y orientalista alemán.
 Erwin Nestle (1883–1972), teólogo alemán.
 Joan Nestle (* 1940), escritora y profesora norteamericana.
 Walter Nestle (1902–1945), filólogo clásico.